Гордильо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Гордильо, Габриэль Парис (1910 — 2008) — колумбийский политический и военный деятель.
 Гордильо, Рафаэль (род. 1957) — испанский футболист.